Friedrich Zwinger (1707-1776), médecin suisse.
 Jakob Zwinger (1569-1610), médecin suisse.
 
 Johann Zwinger (1634-1665), théologien suisse

Voir aussi 
 Le Zwinger est le palais des rois de Saxe, à Dresde, en Allemagne.